Тревор () — мужское имя, а также фамилия гэльского происхождения.

Носители фамилии 
 Тревор, Клер (1910—2000) — американская актриса.
 Тревор, Остин — британский актёр кино и телевидения.
 Тревор, Уильям (1928—2016) — ирландский писатель, драматург и новеллист.
 Тревор, Эллестон (1920—1995) — британо-американский писатель.
 Тревор-Ропер, Хью — британский историк, специализировавшийся на истории современной Великобритании и нацистской Германии.

Другое 
 Норман Тревор — сценический псевдоним Нормана Причарда.
 Тревор — персонаж произведений о Гарри Поттере. Ручная жаба Невилла Долгопупса. См. Невилл Долгопупс#Тревор.
 Тревор Филипс (Trevor Philips) — один из трёх протагонистов видеоигры Grand Theft Auto V.
 «Тревор» — 17-й эпизод 6-го сезона сериала «Секретные материалы».
 «Тревор» — американский короткометражный фильм 1994 года.
 «Тревор» (The Trevor Project) — американская некоммерческая организация.

См. также 
 Болезнь Тревора — врожденное нарушение развития костной ткани